

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Frechon, (1856-1929), est un peintre de l'École de Rouen ;
 Émile Frechon, (1848-1921), est un journaliste et photographe français de l'École naturaliste ;
 Éric Frechon, (1963- ), est un grand chef cuisinier français ;
 Irénée-Faustin Fréchon, (1804-1852), est un homme d'église et politique français ;
 Michel Frechon, (1892-1974), est un peintre de l'École de Rouen ;

Homonymie
Homonymie de patronyme